HMS Eridge ist der Name folgender britischer Schiffe:
 HMS Eridge (1916), ein Minenräumer der Racecourse-Klasse mit Schaufelradantrieb, der 1916 vom Stapel lief und 1922 verkauft wurde.
 HMS Eridge (L68), ein Zerstörer der Hunt-Klasse, der 1940 vom Stapel lief und nach einer Beschädigung von 1942 bis 1946 als Wohnschiff diente.

Literatur

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Eridge